Ботун може бити:

 Ботун (Подгорица), насеље у општини Голубовци, град Подгорица, Република Црна Гора;
 Ботун (Купрес), насеље у општини Купрес, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Ботун (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;
 Ботун (Дебарца), насеље у општини Дебарца, Северна Македонија.

Види још 
 Ботуње